Le Beausset
Canton du Beausset
Antoine Hilarion de Beausset